Автосалон (магазин) — совместный (авторизованный) филиал автозавода и банка по оформлению потребительских ссуд и продаже (чаще легковых) автомобилей в кредит. (см. магазин)

 Автосалон (выставка) — автомобильная выставка, обычно ежегодная, реже — раз в два года. Называется по имени города, где проводится (см.: :Категория:Автосалоны)
 Брюссельский автосалон (г. Брюссель)